Agioi Anargyroi – ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Agioi Anargyroi – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia occidentale